Jakobstal ist der Name folgender Orte:

 Jakobstal (Hofstetten), Weiler in der politischen Gemeinde Hofstetten im Bezirk Winterthur im Kanton Zürich in der Schweiz
 Jakobstal (Scheer), Einzelhaus in der Stadt Scheer im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg in Deutschland
 Jakobstal (Wängi), Dorf in der politischen Gemeinde Wängi im Bezirk Münchwilen im Kanton Thurgau in der Schweiz
 Val San Giacomo (deutsch St. Jakobstal), Alpental in der Provinz Sondrio in der Region Lombardei in Italien

Siehe auch:
 Jakobsthal
 Jacobsthal